Odette Giuffrida (Roma, 12 d'octubre de 1994) és una judoka italiana. Ha participat en el campionat del món, on va quedar 5a en l'edició de 2015, a la categoria de -52 kg.

El 2016 va participar en els Jocs Olímpics de Rio, on va aconseguir la medalla d'argent al perdre la final contra Majlinda Kelmendi.

Referències 

Judokes italians
Medallistes en judo als Jocs Olímpics d'estiu de 2016
Medallistes italians als Jocs Olímpics d'estiu de 2016
Medallistes italians als Jocs Olímpics d'estiu de 2020
Oficial de l'orde al Mèrit de la República Italiana
Medallistes italians als Jocs Mediterranis
Esportistes de Roma
Naixements del 1994